Чепас — фамилия (; также передаётся как Чяпас) и топоним.

Фамилия 
 Чепас, Казимирас Игнович (1940—1983) — советский футболист.
 Чепас, Миндаугас (род. 1978) — литовский футболист и тренер.

Топоним 
 Чепас — деревня в Дубском сельсовете Перевозского района Нижегородской области.